Black Lightning může být:
 Black Lightning (komiks) – postava z komiksů vydavatelství DC Comics
 Black Lightning (film) – americký němý film režiséra Jamese P. Hogana z roku 1924
 Black Lightning (seriál) – americký televizní seriál